Die Spielzeit 2017/18 ist die 48. reguläre Spielzeit der SPAR Premium League 1 im Handball. Die Saison begann am 30. August 2017.

Modus 
8 Mannschaften spielen eine Hauptrunde. Die Hauptrunde wird mit einer Doppelrunde ausgetragen (14 Spiele).

Die Teams auf den Rängen 1–4 bestreiten eine Finalrunde. Diese wird mittels Vierfachrunde ausgetragen. Punkte und Tore der Hauptrunde werden in die Finalrunde übernommen. Die Mannschaften auf den Rängen 1 und 2 der Finalrunde spielen eine "Best of Three". Der Sieger ist Schweizermeister.

Modus der Auf-/Abstiegsrunde: 6 Mannschaften Die Teams der SPL1 Hauptrunde Rang 5–8 und die Teams SPL2 Rang 1 und 2 (ohne Zweitteams) spielen zusammen die Auf-/Abstiegsrunde mittels einer Doppelrunde (10 Spiele). Rang 1–4 spiele in der darauffolgenden Saison in der SPL1.

Hauptrunde

Rangliste 

Stand: 10. Juni 2018

Finalrunde

Rangliste 

Stand: 10. Juni 2018

Playoff

Auf-/Abstiegsrunde

Rangliste 

Stand: 10. Juni 2018

Einzelnachweise 

2017 2018
Handballsaison 2017/18